

Sigle 
 Austrian Air Force  – Österreichische Luftstreitkräfte, aeronautica militare dell'Austria
 Azərbaycan Atletika Federasiyası  – federazione di atletica leggera dell'Azerbaigian
 Alliance of American Football – lega professionistica statunitense di football americano

Codici 
 AAF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto regionale di Apalachicola, Apalachicola (Stati Uniti d'America)
 aaf – codice ISO 639-3 della lingua aranadan

Musica 
 Alien Ant Farm  – Gruppo post grunge statunitense